Az 1989-es Roland Garros női versenyét a spanyol Arantxa Sanchez-Vicario nyerte a német Steffi Graf előtt.

Kiemeltek 

  Steffi Graf (Döntős)</li>
  Gabriela Sabatini (Negyedik kör)</li>
  Natalia Zvereva (Első kör)</li>
  Zina Garrison (Harmadik kör)</li>
  Helena Suková (Második kör)</li>
  Manuela Maleeva (Negyeddöntős)</li>
  Arantxa Sanchez-Vicario (Bajnok)</li>
  Conchita Martinez (Negyeddöntős)</li>

  Katerina Maleeva (Negyedik kör)
  Helen Kelesi (Negyeddöntős)
  Jana Novotná (Negyeddöntős)
  Lori McNeil (Második kör)
  Claudia Kohde-Kilsch (Első kör)
  Hana Mandlíková (Első kör)
  Mary Joe Fernández (Elődöntős)
  Susan Sloane (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1